Oberliga 1985/86 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1985/86
 Fußball-Oberliga 1985/86
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1985/86
 Fußball-Oberliga Berlin 1985/86
 Fußball-Oberliga Hessen 1985/86
 Fußball-Oberliga Nord 1985/86
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1985/86
 Fußball-Oberliga Südwest 1985/86
 Fußball-Oberliga Westfalen 1985/86 
 Eishockey-Oberliga 1985/86
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1985/86
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1985/86